Issakka kan syfta på följande platser:

Finland 

 Issakka (ö i Norra Savolax), Varkaus, 
 Issakka (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Issakka (ö i Norra Karelen), Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar